Tucacas peut désigner :

Toponymes 
 Tucacas : chef-lieu de la municipalité de José Laurencio Silva dans l'État de Falcón ;
 Tucacas : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de José Laurencio Silva dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme